Het WTA-tennistoernooi van Concord (officieel Thoreau Tennis Open) van 2022 vond plaats van 8 tot en met 14 augustus 2022 in de Amerikaanse plaats Concord. Het was de tweede editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourt­banen.

Op grond van een beslissing van de gezamenlijke internationale tennisbonden speelden deel­neem­sters uit Rusland en Wit-Rusland zonder hun nationale kenmerken.

De Amerikaanse Coco Vandeweghe won de titel zowel in het enkel- als in het dubbelspel.

Enkelspel 
Titelverdedigster Magdalena Fręch was het vierde reekshoofd. Zij bereikte de kwartfinale – daarin werd zij uitge­scha­keld door Wang Qiang.

Ook de als eerste geplaatste Deense Clara Tauson bereikte de kwartfinale. Daarin verloor zij van de latere winnares.

De ongeplaatste Coco Vandeweghe uit de Verenigde Staten, deelnemend op basis van een wildcard, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij haar als tweede geplaatste landgenote Bernarda Pera in drie sets. Vandeweghe wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Concord op haar naam te schrij­ven. Het was haar derde WTA-titel, de eerste sinds zes jaar. Zij won US$ 15.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Ysaline Bonaventure bereikte de tweede ronde. Haar landgenote Greet Minnen, als zevende geplaatst, bleef steken in de eerste ronde.

Er waren geen Nederlandse deelneemsters.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 

Van de titelhoudsters Peangtarn Plipuech en Jessy Rompies had de laatste zich niet voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven. Plipuech speelde samen met de Japanse Moyuka Uchijima, met wie zij de finale bereikte.

Het eerste reekshoofd, Natela Dzalamidze en Kamilla Rachimova, bereikte de halve finale. Daarin werden zij uitge­scha­keld door Peangtarn Plipuech en Moyuka Uchijima.

Het ongeplaatste duo Varvara Flink en Coco Vandeweghe, dat voor het eerst samenspeelde, won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het eveneens ongeplaatste koppel Peangtarn Plipuech en Moyuka Uchijima in twee sets, met een tiebreak in de tweede set. Vandeweghe had daar­naast vier eerdere dubbel­spel­titels met andere part­ners; voor Flink was het de eerste WTA-titel.

De Belgische Greet Minnen speelde samen met Anna Blinkova, met wie zij het derde reekshoofd vormde – zij verloren reeds hun openings­partij.

Er waren geen Nederlandse deelneemsters.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Enkelspelschema WTA
 Dubbelspelschema WTA
 Toernooischema ITF

Concord 2022
Concord